Совка або Сплюшка євразійська — вид совоподібних птахів родини совових.

Совка — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Совка — присілок, Ряжський район, Рязанська область